Oviedo steht für:

 die Hauptstadt der Autonomen Gemeinschaft Fürstentum Asturien im Norden Spaniens, siehe Oviedo
 einen regionalen Verwaltungsbezirk in Asturien, siehe Oviedo (Comarca)
 eine Stadt in Florida, Vereinigte Staaten, siehe Oviedo (Florida)
 Oviedo Cove, Bucht der Seymour-Insel, Weddell-Meer, Antarktis
 Oviedo (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien

Oviedo ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Oviedo († 2014), argentinischer Musiker und Sänger
 Andrés de Oviedo (1518–1577), spanischer Jesuitenmissionar und Patriarch von Äthiopien
 Bryan Oviedo (* 1990), costa-ricanischer Fußballspieler
 Carlos Oviedo Cavada (1927–1998), chilenischer katholischer Kardinal und Erzbischof
 Corinne Oviedo, US-amerikanische Sängerin, Komponistin, Arrangeurin und Musikproduzentin
 Franky Oviedo (* 1973), kolumbianischer Fußballspieler
 Gonzalo Fernández de Oviedo (1478–1557), spanischer Historiker und Staatsmann
 Heiner Oviedo (* 1988), costa-ricanischer Taekwondoin
 Lino Oviedo (1943–2013), paraguayischer General und Politiker
 Luis Mejía Oviedo (* 1953), dominikanischer Geschäftsmann und Sportfunktionär
 Miguel Oviedo (* 1950), argentinischer Fußballspieler
 Ramón Oviedo (1924–2015), dominikanischer Maler